Rio Conceição pode se referir a:
 Rio Conceição (Ceará)
 Rio Conceição (Minas Gerais)
 Rio Conceição (Rio Grande do Sul)
 Rio Conceição (Rio de Janeiro)

Ver também 
 Rio da Conceição, município do Tocantins

Desambiguação